Аллобро́ги () — большой кельтский народ в Нарбонской Галлии, живший между Роной и Изером, в северной части Дофине и Савойи до Женевского озера.

Около 123 года до н. э. аллоброги тщетно пытались защитить Галлию от римлян; в 121 году до н. э. они были подчинены римскому владычеству Квинтом Фабием Максимом (который получил за это прозвище «Allobrogicus» — Аллоброгский), но окончательно вошли в состав Нарбонской провинции лишь при Гае Юлии Цезаре.
 
Главным городом аллоброгов была Виенна, пограничным с гельветами — Генава.

Ссылки 
 

 

Кельтские племена
Племена Галлии
Исчезнувшие народы
Римская империя
Древняя история Франции